Mietek ist ein polnisches Diminutiv des slawischen Vornamens „Mieczysław“.

Pseudonymträger:
 Mieczysław Moczar (1913–1986), polnischer kommunistischer Geheimdienstler, Politiker und Antisemit

Als Träger der Kurzform des Vornamens (außerhalb Polens) bekannt:

 Mietek Detyniecki (* 1938), polnischer Künstler
 Mietek Grajewski (1922–2016), polnischer (angeblicher) Holocaust-Überlebender, franko-amerikanischer („Martin Gray“) Autor
 Mietek Grocher (1926–2017), polnisch-jüdischer (angeblicher) Holocaust-Überlebender und als Zeitzeuge in Schweden
 Mietek Mlynarski (deutsche Schreibweise, * 1956), polnischer Basketballspieler, zeitweilig beim SVD 49 Dortmund
 Mietek Jaroniec (* 1949), polnisch-amerikanischer Chemiker
 Mietek Pemper (1920–2011), polnischer KZ-Häftling, „Komplize“ Oskar Schindlers, deutscher Zeitzeuge

Siehe auch
 Mietek-Pemper-Preis der Universität Augsburg
 Mieczysław mit Trägern der Langform des Vornamens
 Mieczysław Szcześniak (* 1964), polnischer Musiker (Eurovision Song Contest 1999), in englischen Texten eher „Mietek Szcześniak“